Леопольд I может относиться к следующим монархам:
 Леопольд I (ум. 994) — маркграф Австрии (976—994).
 Леопольд I (ум. 1129) — маркграф Штирии (1122—1129).
 Леопольд I (1290—1326) — герцог Австрии и Штирии (1308—1326).
 Леопольд I (1640—1705) — император Священной Римской империи (1658—1705).
 Леопольд I (1679—1729) — герцог Лотарингии с 1690 года.
 Леопольд I (1676—1747) — князь Ангальт-Дессау (1693—1747).
 Леопольд I (Пьетро Леопольдо I) (1747—1792) — великий герцог Тосканы (1765—1790).
 Леопольд I (1767—1802) — граф Липпе-Детмольда с 1782 года, первый князь Липпе с 1789 года.
 Леопольд I (1790—1865) — король Бельгии (1831—1865).
 См. также 
 Орден Леопольда I — высшая государственная награда Королевства Бельгия.